Mechrá Belqsiri är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Mechrá Belqsiri ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mechrá Belqsiri är platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Bibane,  meter över havet,  km norr om Mechrá Belqsiri. Runt Mechrá Belqsiri är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Souq Larb'a al Gharb,  km norr om Mechrá Belqsiri. Trakten runt Mechrá Belqsiri består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen